Foix peut faire référence à :

Toponyme 
 Foix, une ville française, préfecture du département de l'Ariège ;
 Le Foix, une petite rivière dans la province de Barcelone, en Catalogne (Espagne).

Personnalités 
Foix est un nom de famille porté par :
 Charles Foix (1882-1927). neurologue français
 Jacques Foix (1930-2017), est un joueur de football français.

Sigle 
 FOIX, sigle de la Force opérationnelle interarmées X, une unité du Commandement du renseignement des Forces canadiennes

Autres usages 
 Foix  est un film documentaire réalisé en 1994 par Luc Moullet sur la ville de Foix.

Homonymie de toponyme
Sigle de 4 caractères